Всемирная выставка в городе Париже () — может означать всемирные выставки проводившиеся в разные годы в Париже:

 Всемирная выставка (1855)
 Всемирная выставка (1867)
 Всемирная выставка (1878)
 Всемирная выставка (1889)
 Всемирная выставка (1900)
 Всемирная выставка (1925)
Всемирная выставка (1931)
 Всемирная выставка (1937)